Niemcy:
 Erkelenz – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Heinsberg
 Erkelenz – były powiat

Osoby:
 Adolph Erkelenz – niemiecki fotograf
 Carl Hanns Erkelenz – niemiecki pisarz
 Peter Erkelenz – niemiecki aktor